O Prisma de Cristal foi uma página literária criada e dirigida pelo poeta Casimiro de Brito, quando adolescente, inserta no jornal A Voz de Loulé.

Publica-se de 16 de outubro de 1956 a 15 de fevereiro de 1959, durante 26 números. Nela publicam, poemas e prosa, António Ramos Rosa, Gastão Cruz, Vicente Campinas, Emiliano da Costa, Afonso Cautela, Fernando Midões, Eduardo Olímpio, Maria Rosa Colaço e António Cabral, entre 44 poetas e cerca de 18 colaboradores.

Literatura de Portugal